LIncident du golfe d'Oman peut faire référence à :
 l'incident du golfe d'Oman (mai 2019) ;
 l'incident du golfe d'Oman (juin 2019) ;
 l'incident du golfe d'Oman (juillet 2021) ;
 l'incident du golfe d'Oman (août 2021) ;
 l’incident du golfe d'Oman (novembre 2021).